Le folli notti del dottor Jerryll (The Nutty Professor), film del 1963 con Jerry Lewis,
Il professore matto (The Nutty Professor), film del 1996 con Eddie Murphy, ispirato al film sopracitato.